Ламбаль — французская коммуна в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Мадам де Ламбаль (1749—1792) — французская аристократка, подруга королевы Марии-Антуанетты.
 Ламбаль, Луи-Александр де Бурбон (1747—1768) — французский аристократ, сын и наследник герцога Пентьеврского.